

Нью-Пайн-Крік — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Нью-Пайн-Крік — переписна місцевість, штат Орегон